Els Nibelúngides foren una família de la noblesa franca, descendent de Khildebrand, fill de Pipí d'Héristal i germà de Carles Martell. Van agafar el seu nom de Nibelung I, fill de Khildebrand. Les seves possessions estaven a Borgonya i Picardia.

Genealogia 
La investigació de Léon Levillain li va permetre el 1937 aixecar una carta genealogicae, després adoptada per Pierre Riché:

Tot i ser un treball valuós, aquesta taula ha estat rectificada posteriorment per nous detalls per Christian Settipani, a La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1), ed. Patrick van Kerrebrouck, 1993 ():

Notes

Bibliografia 
 Léon Levillain, Les Nibelungen historiques et leur alliances de famille, 1937, volum 49, a Annales du Midi.
 Léon Levillain, Les Nibelungen historiques et leur alliances de famille (suite), 1938, volum 50, a Annales du Midi.
 Pierre Riché, Les Carolingiens, une famille qui fit l'Europe, París, 1983 (reimpr. 1997), 490 pàg. () 
 Christian Settipani, La Préhistoire des Capétiens (Nouvelle histoire généalogique de l'auguste maison de France, vol. 1), ed. Patrick van Kerrebrouck, 1993 ()

Arnulfians